Un ocell, més sovint conegut com a cadernera.
 Una planta, també coneguda com a carlina (Carlina acanthifolia)
 Una entitat de població del Berguedà, Vegeu Cardina (Saldes)